Ladislaus III (Hongaars: III. László, Slowaaks en Kroatisch: Ladislav III; ca. 1200 – 7 mei 1205) was koning van Hongarije en Kroatië van 1204 tot 1205. Hij was het enige kind van koning Emmerik. Ladislaus werd in opdracht van zijn zieke vader, die de opvolging door zijn nog minderjarige zoon wou verzekeren, tot koning gekroond. De op sterven liggende koning stelde zijn broer Andreas aan als regent gedurende Ladislaus' minderjarigheid. Maar hertog Andreas hield geen rekening met de belangen van zijn beschermeling. Daarom zou Ladislaus' moeder, Constance van Aragón, naar Oostenrijk vluchten en Ladislaus met haar meenemen. Ladislaus zou onverwachts sterven in Wenen.

Kindertijd (ca. 1200–1204) 
Ladislaus was het enige bekende kind van koning Emmerik en Constance van Aragón. Zijn precieze geboortedatum is niet geweten, maar het is volgens de historici Gyula Kristó en Ferenc Makk waarschijnlijk dat hij rond 1200 werd geboren. Na ernstig ziek te zijn geworden, beval koning Emmerik Ladislaus' kroning in een poging een vlotte opvolging te verzekeren voor zijn minderjarige zoon. Johannes I van Meran, aartsbisschop van Kalocsa, kroonde Ladislaus op 26 augustus 1204 tot koning. Emmerik verzoende zich met zijn opstandige jongere broer, Andreas, die hij had laten opsluiten. Hij liet Andreas vrij, en stelde hem aan tot regent voor de duur van Ladislaus' minderjarigheid.

Regering (1204–1205) 
Toen koning Emmerik op 30 november 1204 stierf, volgde Ladislaus hem op. Paus Innocentius III zond een brief naar hertog Andreas, waarin hij hem waarschuwde de belangen van de kind-koning te respecteren. Maar Andreas, Innocentius' waarschuwing negerend, legde de hand op het geld dat Emmerik voor Ladislaus in bewaring had gegeven aan de abdij van Pilis. Omdat ze de positie van haar zoon onzeker achtte, vluchtte Constance naar Oostenrijk en naam Ladislaus met haar mee.

Hoewel hertog Andreas alle moeite deed om de koningin-moeder Constance en koning Ladislaus gevangen te nemen voor ze konden ontsnappen, slaagden ze erin om Wenen te bereiken. Hertog Leopold VI, die een neef van Emmerik en Andreas was, was bereid koning Ladislaus onderdak te bieden, hoewel hertog Andreas hem met een invasie bedreigde. Ladislaus stierf echter onverwachts op 7 mei 1205. Zijn lichaam werd overbracht naar Székesfehérvár en daar in de Basiliek begraven.

Voorouders

Noten

Bronnen

Primaire bronnen 
  (ed.) -  (edd. tradd. annott.), Archdeacon Thomas of Split: History of the Bishops of Salona and Split, Boedapest, 2006. 
  (ed.), The Hungarian Illuminated Chronicle: Chronica de Gestis Hungarorum, New York, 1970.

Secundaire bronnen 
 
   (edd.), Slovak History: Chronology & Lexicon, Wauconda - Bratislava, 2002.
  , The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526, Londen - New York, 2001. 
  , Az Árpádok királysága, 1000–1301, in  (ed.), László. Magyarország történeti kronológiája, I, Boedapest, 1981, pp. 79–187. 
  , Az Árpád-ház uralkodói, Boedapest, 1996. 
  , A History of the Crusades, Volume II: The Kingdom of Jerusalem and the Frankish East 1100–1187, Cambridge, 1989. 

Arpaden
Koning van Hongarije
Persoon in de 13e eeuw